Alberson steht für:

 Alberson Creek, Fluss im US-Bundesstaat Oregon
 Alberson Stretch, Kanal im US-Bundesstaat Florida

Siehe auch:
 Albertson